Plaats in Indonesië
 Salamsari (Boja), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Salamsari (Kedu), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java